Conjunto Parigot de Souza  é um bairro localizado na zona norte de Londrina .

Principais Vias

 Av. Alexandre Santoro
 Av. Francisco Gabriel Arruda
 Av. Café Rubiácea
 Av. Pedro Carrasco Alduan
 Av. Saul Elkind
 Av. Waldir de Azevedo
 R. Antônio Marcelino de Oliveira
 R. Café Bourbon
 R. Stanislaw Jan Los
 R. Café Caturra
 R. Francisco de Melo Palheta
 R. Juvenal Alves de Camargo

Subdivisões

 Conjunto Habitacional Chefe Newton Guimarães
 Conjunto Habitacional José Giordano
 Conjunto Parigot de Souza I
 Conjunto Parigot de Souza II
 Conjunto Parigot de Souza III
 Jardim Continental
 Jardim dos Pássaros
 Jardim Everest
 Jardim Ilha do Mel
 Jardim Maria Celina
 Jardim Padovani
 Jardim Palmas
 Jardim Paracatu
 Jardim Paraty
 Jardim São Jorge
 Residencial do Café
 Residencial Horizonte
 Residencial Tocantins
Residencial Vista Bela

Parigot de Souza